María Luisa de Borbón y Vallabriga (Velada, 6 de junio de 1783 - Madrid, 1 de diciembre de 1846) fue una aristócrata española, duquesa consorte de San Fernando de Quiroga.

Biografía 
Hija del infante de España Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, previamente arzobispo de Sevilla y cardenal-arzobispo de Toledo y XIII conde de Chinchón, y de su esposa María Teresa de Vallabriga y Rozas, nieta por ello del rey Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio, y sobrina de Carlos III.

El 10 de octubre de 1800 fue nombrada dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Fue hermana de Luis María de Borbón y Vallabriga, arzobispo de Sevilla y cardenal-arzobispo de Toledo primado de España, y de María Teresa de Borbón y Vallabriga, esposa de Manuel Godoy. Al igual que sus hermanos, no pudo usar el apellido Borbón por aprensiones sucesorias de su tío Carlos III, y dicha prohibición sólo se suspendió a la muerte de dicho rey, cuando fue sucedido por su hijo Carlos IV.

La familia se exilió en París, donde se instaló en 1823 tras la caída del Trienio Liberal, allí acoge a su hermana María Teresa en 1824. La Amnistía decretada durante la Regencia de María Cristina, permitió al matrimonio volver a España, aunque su marido fallece al año siguiente.

Murió en Madrid el 1 de diciembre de 1846, y fue enterrada en la sacristía de la capilla del Palacio del Infante don Luis (Boadilla del Monte, Madrid), junto a los restos de su marido y de su hermana María Teresa. Al igual que ésta, fue retratada por Goya. El cuadro pasó por herencia a una rama de la familia residente en Italia, y actualmente se conserva en la Galería Uffizi de Florencia.

Matrimonio 

Contrajo matrimonio en Madrid el 1 de junio de 1817 con el absolutista Joaquín José Melgarejo y Saurín, II marqués de Melgarejo, duque de San Fernando de Quiroga, secretario de Estado durante el reinado de Fernando VII de España, brigadier de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden del Toisón de Oro, de Calatrava (1815) y gran cruz de la Orden de Carlos III. No hubo sucesión de este matrimonio.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Bibliografía 
 López Marimnas, Juan Manuel (2011). «El infante don Luis de Borbón, su familia y Goya», en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Goya: La imagen de la mujer Goya: Images of Women Goya: La imagen de la mujer, Museo Nacional del Prado, Madrid (30 October 2001-10 February 2002). Catalogue edited by Francisco Calvo Serraller (Madrid: Museo Nacional del Prado and Fundación Amigos del Museo del Prado, 2001). Pp. 362, 154 color, 23 blanco y negro ilustraciones.
Goya: Images of Women, National Gallery of Art, Washington, D.C. (10 March-2 June 2002). Catalogue ed. by Janis A. Tomlinson and Francisco Calvo Serraller (Washington, D.C.: National Gallery of Art and New Haven and London: Yale University Press, 2002). Pp. 324, 130 color, 50 black-and-white illustr. $65.00 cloth,(tela).

 Fundación Palacio de Velada Toledo.

Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Velada
Fallecidos en Madrid